Calan Williams (* 30. Juni 2000 in Perth, Australien) ist ein australischer Automobilrennfahrer. Aktuell fährt er für Trident in der FIA Formel 2.

Karriere

Kartsport 
Williams nahm an Kart-Meisterschaften im ganzen Westen Australiens teil. Er fuhr 7 Jahre im Kartsport (2007–2014).

Formel Ford 
Er gab 2015 sein Debüt und gewann sein erstes Rennen. In seiner ersten vollen Saison 2016 wurde er die Vizemeister.

Australische Formel 3 
Er ging für Gilmoure Racing an den Start und gewann die Meisterschaft dominant mit 11 Siegen in 16 Rennen. Am Morgan Park Raceway setzte er einen neuen Rundenrekord.

Euroformula Open 
Nach den Wintertests unterschrieb er 2018 einen Vertrag bei Fortec Motorsport. Sein Debüt feierte er auf dem Circuito do Estoril. Er beendete die Saison auf den 11 Platz mit 25 Punkten. Sein bestes Ergebnis war ein 6ter Platz am Hungaroring.

2019 ging er wieder für das Fortec Motorsport Team an den Start. Sein bestes Rennergebnis war Rang 4. Er belegte am Ende der Saison den 13 Rang.

Toyota Racing Series 
Er fuhr 2018 für das MTEC Motorsport Team. Ihm gelang es erneut nicht ein Podium einzufahren. Mit 183 Punkten belegte er den 8ten Rang.

FIA Formel 3 
Seine erste F3 Saison bestritt er 2020 für Jenzer Motorsport. Trotz guter Qualifying-Leistungen erreichte er nie die Punkte. Er wurde hinter Teamkollegen Matteo Nannini und Federico Malvestiti letzter.

2021 ging er erneut für das Jenzer Motorsport Team an den Start. Seine Teamkollegen waren Pierre-Louis Chovet und Filip Ugran. In Frankreich holte er sein erstes Podium mit Platz 3 im ersten Sprintrennen. In Spa war Williams in einen schweren Unfall mit Amaury Cordeel verwickelt. 2 weitere male holte er Punkte in der Saison. Er beendete die Saison vor seinen Teamkollegen auf den 19 Rang mit 15 Punkten.

FIA Formel 2 
Im Januar 2022 wurde bekannt gegeben das er neben Richard Verschoor bei Trident an den Start gehen wird. Im Hauptrennen von Bahrain verlor er nach einen guten Rennen beim Boxenstopp ein Rad. Eine Woche später holte er in Jeddah seine bis lang einzigen Punkte in der Saison.

Statistik

Karrierestationen 

 2007–2014: Kartsport
 2015: Formel Ford (Platz 10)
 2016: Formel Ford (Platz 2)
 2017: Australian Formula 3 Premier Series: (Platz 1)
 2018: Euroformula Open (Platz 11)
 2019: Euroformula Open (Platz 13)
 2019: Toyota Racing Series (Platz 8)
 2020: FIA Formel 3 (Platz 31)
 2021: FIA Formel 3 (Platz 19)
 2022: FIA Formel 2 (Platz 21*)

Einzelergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Australien)
Australier
Geboren 2000
Mann